La Carrasca puede referirse a:

Lugares

En España 
 La Carrasca (Martos), pedanía de la provincia de Jaén.
 La Carrasca (Valencia),  barrio de la ciudad de Valencia.

Además 
 Estación de La Carrasca, estación ferroviaria en Valencia.
 Nuestra Señora de la Carrasca, advocación mariana que se venera en Villahermosa, provincia de Ciudad Real.
Romería de la Virgen de la Carrasca, romería en honor a la patrona de Villahermosa, provincia de Ciudad Real.
Santuario de Nuestra Señora de la Carrasca, templo dedicado a la patrona de Villahermosa, provincia de Ciudad Real